Un ostium (du latin ostium, ouverture, porte) est un orifice ouvrant l'accès à une cavité ou faisant communiquer deux cavités, le terme est utilisé en anatomie y compris chez les éponges ou il désigne l'orifice permettant l'aspiration de l'eau, dans ce dernier cas on utilise plus souvent son diminutif ostiole.

Anatomie 
En anatomie humaine ou animale, on trouve de nombreux exemples d'emploi du terme. Ainsi l'Académie nationale de médecine (France) en décrit  son dictionnaire : l'ostium éjaculateur orifice du canal éjaculateur dans l'urèthre postérieur, au niveau du veru montanum, l'ostium folliculaire qui ouvre le follicule pileux à la surface de la peau,  l'ostium ombilical par lequel le canal de Wharton ouvre la glande salivaire sur la ligne médiane du plancher de la bouche, l'ostium sphénoïdal orifice de drainage du sinus sphénoïdal, l'ostium uterinum qui ouvre le pavillon de la trompe de Fallope autour de l'ovaire, etc.

Pathologie 
Différentes maladies de naissance ou acquises peuvent siéger au niveau d'un ostium comme par exemple l'atrésie ostiale pour désigner les anomalies congénitales portant sur l'origine d'une artère coronaire ou dans la Maladie de Takayasu.

Voir aussi 
 Foramen
 Cœur
 Septum
 Méat

Références 

Lexique de l'anatomie